EGY steht für:
 das ISO 3166 und olympische Länderkürzel für Ägypten
 den ITU-Landeskenner im internationalen Kurzwellenrundfunk für Ägypten

EGy steht für:
 Europäisches Gymnasium, Schulversuch an Gymnasien in Bayern

egy steht für:
 Ägyptische Sprache (ISO-639-3-Code)

EGY